Vincent steht für:

 Vincent (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Vincent (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Vincent (Motorradmarke), britischer Motorradhersteller 
 Vincent (HiFi-Marke), deutscher Hersteller von Unterhaltungselektronik
 Vincent Preis, deutscher Literaturpreis für Horrorliteratur
 Vincent (Film), US-amerikanischer Kurzfilm (1982)
 Vincent (Roman), Roman (2004) von Joey Goebel
 Vincent (Don-McLean-Lied), Song (1971) von Don McLean
 Vincent (Sarah-Connor-Lied), Lied (2019) von Sarah Connor
 Vincent (Album), Studioalbum (2012) des deutschen Rappers Vega
 Vincent (Rebsorte), rote Rebsorte
 Vincent (Automarke), britische Automarke
 William Vincent Ltd., britischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Remal-Vincent, US-amerikanische Automarke

Vincent ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Vincent (Jura), Gemeinde im Département Jura, Frankreich
 ein Inselstaat in der Karibik, siehe St. Vincent und die Grenadinen
 eine Landspitze in Portugal, siehe Cabo de São Vicente
 Gulf Saint Vincent, bei Adelaide, Süd-Australien
 Puy Saint Vincent, Skigebiet in den französischen Alpen
 Vincent Creek, Gletscherbach im Viktorialand, Antarktika
 Vincent-Inseln, Inselgruppe vor Südgeorgien, Südatlantik

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vincent (Alabama)
 Vincent (Arkansas)
 Vincent (Georgia)
 Vincent (Iowa)
 Vincent (Kalifornien)
 Vincent (Kansas)
 Vincent (Kentucky)
 Vincent (Montana)
 Vincent (New York)
 Vincent (Ohio)
 Vincent (Texas)
 Port Vincent (Louisiana)
 East Vincent Township (Pennsylvania)
 West Vincent Township (Pennsylvania)
 St. Vincent (Minnesota)
 St. Vincent Township (Minnesota)
 Vincent Castelli Orlando (Florida)

Siehe auch:
 Vinzent (Begriffsklärung), Vincenti
 Saint Vincent, Vinzenz, Zenz, Čeněk, Vincze, Vince
 San Vincenzo, San Vincent, Cabo de São Vicente, Sant Vicenç
 Wincent